Ahlberg är ett svenskt efternamn som även kan stavas Alberg. Den 31 december 2021 var följande antal personer bosatta i Sverige med stavningsvarianterna
 Ahlberg 3 629
 Alberg 84
Tillsammans blir detta 3 713 personer. Ahlberg har även använts som svenskt soldatnamn.

Personer med efternamnet Ahlberg eller Alberg

 Adolf Ahlberg (1873–1967), teolog och skolman
 Albert Ahlberg (1899–1986), läkare
 Alf Ahlberg (1892–1979), författare
 Anders Ahlberg (född 1955), journalist, tidigare redaktör för Kyrkans tidning
 Ann Ahlberg (född 1939), finansdirektör
 Ann-Christin Ahlberg (född 1957), politiker
 Arvid Ahlberg (1851–1932), konstnär
 Axel Ahlberg, flera personer
 Axel Ahlberg (präst) (1847–1928), präst
 Axel Ahlberg (skådespelare) (1855–1927), finländsk skådespelare
 Axel W. Ahlberg (1874–1951), klassisk filolog

 Birgitta Ahlberg (1904–1983), författare och redaktör
 Bruno Ahlberg (1911–1966), finländsk boxare

 Carl Ahlberg, flera personer
 Carl Ahlberg (företagsledare) (1870–1933), försäkringsdirektör
 Carl Ahlberg (fotbollsspelare), fotbollsspelare och -tränare,  (verksam 1928–1944)
 Carl-Fredrik Ahlberg (1911–1996), arkitekt

 Daniel Ahlberg, adlad Edelcreutz (1761–1828), överståthållare
 David Ahlberg (1869–1949), psalmförfattare

 Elin Ahlberg (född 1987), sångare och skådespelare
 Ernst Ahlberg (1891–1959), ombudsman och politiker

 Fritz Ahlberg (1886–1957), violinist

 Gillis Ahlberg (1892–1930), sportjournalist, roddare och idrottsledare
 Gustaf Ahlberg (1884–1971), präst
 Gösta Ahlberg, flera personer
 Gösta Ahlberg (konstnär, 1903–1945)
 Gösta Ahlberg (statistiker) (1907–1973)
 Gösta Ahlberg (konstnär, född 1925)

 Hakon Ahlberg (1891–1984), arkitekt
 Harry Ahlberg (född 1920), författare
 Hilding Ahlberg

 Joakim Ahlberg (född 1987), racerförare
 Johan Ahlberg
 Johan Daniel Ahlberg
 John Ahlberg

 Karl Ahlberg (1861-1937, apotekare
 Kerstin Ahlberg (född 1947), journalist

 Lars-Erik Ahlberg

 Mac Ahlberg (född 1931), manusförfattare, regissör och fotograf
 Monika Ahlberg (född 1961), kock
 Märtha Ahlberg (1902–1990), vissångare

 Olof Ahlberg, flera personer
 Olof Ahlberg (skulptör) (1876–1956), skulptör 
 Olof Ahlberg (entomolog) (1893–1967), svensk entomolog

 Pauline Ahlberg
 Per Ahlberg, flera personer
 Per Ahlberg (kemist) (född 1938), kemist 
 Per August Ahlberg (1823–1887), pastor och missionsledare
 Per Erik Ahlberg (född 1963), professor i fysiologi och utvecklingsbiologi
 Petur Alberg (1885–1940), färöisk fiolspelare och låtskrivare 

 Rolf Ahlberg, (född 1932), konstnär
 Rurik Ahlberg (född 1972), finländsk kommundirektör

 Sten Ahlberg

 Thure Ahlberg (1893–1967), finländsk brottare
 Tor Ahlberg (1913–2008), pianist

 Ulf Ahlberg (född 1961), filmproducent, regissör och fotograf

 Yngve Ahlberg (1903–1983), domprost

Källor

Svenska efternamn
Soldatnamn